Ельба — річка в Німеччині та Чехії
 Ельба — острів в Середземному морі, належить Італії
 Ельба — національний парк Єгипту.

Див. також 
 Альба
 Елба

Посилання